Etiópia a kínai Pekingben megrendezett 2008. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 1 sportágban 27 sportoló képviselte, akik összesen 7 érmet szereztek.

Érmesek

Atlétika 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
 - olimpiai rekord
NR - nemzeti rekord
PB - egyéni rekord

Jegyzetek

Források 

N2008
Etiopia